Склад збірної Уругваю на чемпіонаті світу 2010 року

Докладніше...<noinclude>

Уругвай
С 2010